Верховский — русская фамилия; женская форма: , а также топоним.

Известные носители 
 
 Верховский, Борис Владимирович (1863—1939) — русский врач-ларинголог.
 Верховский, Вадим Никандрович (1873—1947) — советский учёный-химик.
 Верховский, Василий Парфеньевич (1838―1901) ― российский военный педагог, генерал-майор.
 
 Верховский, Глеб Евгеньевич (1888—1935) — священник Католической церкви византийского обряда.
 Верховский, Евгений Фёдорович (1905—1986) — Герой Советского Союза.
 
 Верховский, Илья Моисеевич (1891—1966) — советский учёный-горняк, основатель научной школы по гравитационным методам обогащения.
 Верховский, Николай Иванович (1831—1893) — протоиерей; духовный писатель.
 Верховский, Павел Владимирович (1879—1943) — юрист, историк церкви, священник.
 Верховский, Роман Николаевич (1881—1968) — российский и американский архитектор и скульптор.
 Верховский, Сергей Борисович (1909—1963) — советский военачальник, контр-адмирал.
 Верховский, Тимофей Александрович (1799—1879) — религиозный деятель.
 Верховский, Юрий Никандрович (1878—1956) — русский поэт-символист и переводчик.

Топонимы 
 Верховский — посёлок в Плесецком районе Архангельской области.
 Верховский — район Орловской области.

См. также 
 Верховский Погост — село в Тарногском районе Вологодской области.
  — сельский Совет на территории Бешенковичского района Витебской области Белоруссии.
 Верховские княжества — мелкие русские феодальные княжества XIV—XV веков.